Круглиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Круглиха — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Круглиха — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Круглиха — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Круглиха — деревня в Спировском районе Тверской области.